Krzewiny – przysiółek wsi Bogaczów w Polsce, położony w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański. Wchodzi w skład sołectwa Bogaczów.

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa zielonogórskiego.

Przypisy 

Bogaczów (powiat zielonogórski)